Шан-сюр-Таранте́н-Марша́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Шан-сюр-Тарантен-Маршаль. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15038.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 60 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 55 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1033 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 558 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 407 были экономически активными, 151 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 407 активных работали 367 человек (207 мужчин и 160 женщин), безработных было 40 (17 мужчин и 23 женщины). Среди 151 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 60 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Ла-Плен-сюр-Мер (Франция, с 2007 года)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь